Jméno a příjmení Ja'akov Kohen nebo Ja'akov Cohen či Ya'akov Cohen má více nositelů:

 Ja'akov Kohen (politik) (* 1953) – izraelský rabín a politik
 Ja'akov Kohen (spisovatel) (1881–1960) – izraelský spisovatel
 Ja'akov Kohen (fotbalista) (* 1956) – izraelský  fotbalista